Program 12 kroków – forma działania grup wsparcia dla osób uzależnionych
 Program 12 kroków (grupy) – grupy korzystające z programu 12 kroków